Licorice peut être :
 Un synonyme de l'édulcorant glycyrrhizine ;
 Licorice, un titre de l'album Special Herbs, Vols. 7 & 8 de Daniel Dumile (2004) ;
 le premier titre annoncé pour l'album de Madonna Hard Candy (2008).

Voir aussi